Виктор Зак:
 Зак, Виктор Григорьевич — советский кинорежиссёр.
 Зак, Виктор Наумович — доктор медицинских наук, профессор (симптом Зака).